Lucescu est un patronyme porté par les personnalités suivantes :
 Mircea Lucescu, un ancien footballeur roumain
 Răzvan Lucescu, un ancien footballeur roumain